Uuno Turhapuro muuttaa maalle – film del 1986
 Uuno Turhapuro muuttaa maalle – videogioco del 1986